Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Déionée fils d'Éole, également appelé Déion ;
 Déionée père de Dia, également appelé Éionée ;
 Déionée fils d'Eurytos, marié à Périgouné.
 Déionée, un guerrier troyen tué par Philoctète.
 Déion, un des fils d’Héraclès et de Mégara, d'après le témoignage de Deinias d’Argos.

Notes